Daniel Alberto Pendín Sánchez (Rosario, Argentina, 29 de octubre de 1974), conocido deportivamente como Dani Pendin, es un exfutbolista y entrenador argentino. Entrenó al Xerez Deportivo FC en la Primera Regional, equipo en que ha debutado su hijo "Juli Pendín"

Trayectoria 
Comenzó su carrera en el Huracán Buceo y posteriormente ha jugado en clubs como el Newell's Old Boys, Real Oviedo "B", Burgos, Xerez CD, Castellón, Pontevedra, San Fernando y Xerez Deportivo FC. Durante sus dos años como jugador en el Xerez Deportivo FC (2013/14 y 2014/15) ejerció de entrenador del primer equipo juvenil del club. Desde la temporada 2017-18 hasta la temporada 2019-20, fue el segundo entrenador de RCD Mallorca. Actualmente es el segundo entrenador en el R. C. D. Espanyol de Barcelona desde el 5 de agosto de 2020. Tiene dos hijos, Carolina Pendín y Julián Daniel Pendín, que milita en el Jerez Industrial.

Clubes

Palmarés

Competiciones nacionales

Referencias

Futbolistas del Xerez Club Deportivo
Futbolistas del San Fernando Club Deportivo
Futbolistas de Rosario